Haldenbächle und Häldenbächle sind Gewässernamen in Baden-Württemberg:

 Haldenbächle (Künabach), linker Zufluss des linken Hauptstrang-Oberlaufs des Künabachs gegenüber Hinterholz, Gemeinde Fröhnd, Landkreis Lörrach
 Haldenbächle (Buselbach), linker Zufluss des Buselbachs (linker Oberlauf der  Brugga) bei Holzarbeit, Gemeinde Oberried, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald; mit Haldenbächle-Wasserfall, siehe Liste der Wasserfälle in Deutschland#Südschwarzwald

 Häldenbächle, rechter Zufluss des Westernbachs (zur Ohrn) in Büttelbronn, Stadt Öhringen, Hohenlohekreis

Siehe auch:
 Haldenbach